Виктор Шалимов: Шалимов, Виктор Иванович (род. 1951) — советский хоккеист.
 Шалимов, Виктор Михайлович (1909—?) — советский хозяйственный, военный и политический деятель, полковник авиации.